Матке́нов — фамилия. Известные носители:

 Маткенов, Кадыр Маткенович (1935—2006) — советский и казахстанский металлург, организатор производства.
 Маткенов, Тлеген Советович (род. 1966) — казахстанский полицейский, генерал-майор.

См. также 
 Муткенов, Серикбай (1913—1944) — артиллерист, старший сержант, Герой Советского Союза
 Муткенова (бывшее Милявское) — село в Актогайском районе Павлодарской области Казахстана, названное в честь Серикбая Муткенова